Long Mountain kan syfta på följande platser:

Mauritius 

 Long Mountain (ort), Pamplemousses,

Storbritannien 

 Long Mountain (berg i Storbritannien), Wales, Sir Powys, 

Robotskapade Mauritiusförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar